Daniel Alejandro Lembo Betancor (Montevidéu, 15 de fevereiro de 1978) é um ex-futebolista uruguaio que atuava como zagueiro.

Carreira 
Iníciou sua carreira no Bella Vista. Atuou na Itália e na Espanha. Na metade de 2007 retornou ao Uruguai para atuar pelo Danubio. Participou da Copa do Mundo FIFA de 2002 pela Seleção do Uruguai.

Títulos 
 Nacional
 Campeonato Uruguaio: 2000, 2001, 2002 e 2010–11 

 Betis
 Copa do Rei da Espanha: 2004–05

 Uruguai
Copa América de 1999: 2º Lugar

Naturais de Montevidéu
Futebolistas do Uruguai
Futebolistas do Club Atlético Bella Vista
Futebolistas da Società Sportiva Dilettantistica Parma Calcio 1913
Futebolistas do Club Nacional de Football
Futebolistas do Real Betis Balompié
Futebolistas do Danubio Fútbol Club
Futebolistas do Aris FC
Futebolistas do Club Atlético Belgrano
Jogadores da Seleção Uruguaia de Futebol
Jogadores da Copa América de 1999
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002